Суперкубок Австрії з футболу 1999 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 червня 1999 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Штурм та фіналістом кубка Австрії клубом ЛАСК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1999
Австрія
1999 в австрійському спорті